Club Brugge er en belgisk fodboldklub fra Brugge. Klubben blev grundlagt i 1891 og har hjemmebane på Jan Breydel Stadion, der har plads til 29.062 tilskuere. 

Club Brugge blev senest mester i 2022 og har dermed vundet det belgiske mesterskab 18 gange.

Europa

Møder med danske hold 

Klubben har mødt fem danske klubber i europæiske turneringer. Første gang var i kvalifikationen til Europacuppen for mesterhold i 1988, hvor de mødte Brøndby IF, som de over to kampe besejrede efter reglen om udebanemål. Brøndby vandt på hjemmebane 2-1 men tabte 1-0 i Brugge.

Lyngby mødte man i 1996 i UEFA-cuppen, hvor det belgiske hold sejrede efter 2-0 i Lyngby og 1-1 hjemme. 

Club Brugge har mødt F.C. København to gange. Først i 2008 i UEFA-Cuppens gruppespil, hvor FCK vandt 1-0. Senere i 2012 i kvalifikationen til UEFA Champions League 2012-13, hvor FCK efter 0-0 hjemme i Parken vandt 3-2 i Belgien, og gik videre.

I 2014-2015-sæsonen mødte Club Brugge AaB i UEFA Europa Leagues 1/16-delsfinale. Det endte med belgiske sejre på 3-1 i Aalborg og 3-0 i Brugge.

Sæsonen efter, i 2015-2016, endte Club Brugge i samme gruppe som FC Midtjylland i Europa League-gruppespillet. FC Midtjylland vandt den første kamp i Brugge 3-1, mens holdenes sidste kamp i gruppen endte 1-1 i Herning, hvilket endte med at sende FC Midtjylland videre på bekostning af Club Brugge.

Danske spillere i klubben 
Ulrik Le Fevre (1972-1977)
Birger Jensen (1974-1988)
Jan Sørensen (1977-1983)
Kenneth Brylle (1986-1989)
Anders Nielsen (1996-1997)
Brian Priske (2006-2008)
Niki Zimling (2011-2013)
Jesper Jørgensen (2012-2014)
Jim Larsen (2012-2014)
Alexander Scholz (2018)
Andreas Skov Olsen (2022-)
Casper Nielsen (2022-)

Eksterne henvisninger 

 Club Brugges officielle hjemmeside  /  / 

Fodboldklubber i Belgien
Etableret i 1891